Svatý Mikuláš je jeden z nejuctívanějších svatých (na východě po Panně Marii vůbec nejuctívanější) a po světě mu je zasvěcena řada kostelů.

Seznam není kompletní

Česko

Hlavní město Praha 
 Kostel svatého Mikuláše (Malá Strana) – barokní kostel
 Kostel svatého Mikuláše (Staré Město) – barokní kostel na Staroměstském náměstí
 Kostel svatého Mikuláše (Vršovice) – barokní kostel

Středočeský kraj 
Okres Benešov
 Kostel svatého Mikuláše (Benešov)
Okres Beroun
 Kostel svatého Mikuláše (Borek)
 Kostel svatého Mikuláše (Praskolesy)
 Kostel svatého Mikuláše (Suchomasty)
Okres Kladno
 Kostel svatého Mikuláše (Běleč)
 Kostel svatého Mikuláše (Hnidousy) – secesní kostel v Kladně-Švermově
 Kostel svatého Mikuláše (Vrapice) – gotický kostel v Kladně-Vrapicích
Okres Kutná Hora
 Kostel svatého Mikuláše (Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora)
 Kostel svatého Mikuláše (Vidice)
 Kostel svatého Mikuláše (Žíšov)
Okres Mělník
 Kostel svatého Mikuláše (Zálezlice)
Okres Mladá Boleslav
 Kostel svatého Mikuláše (Horky nad Jizerou)
 Kostel svatého Mikuláše (Vinec)
 Kostel svatého Mikuláše (Žerčice)
Okres Praha-východ
 Kostel svatého Mikuláše (Otice)
Okres Příbram
 Kostel svatého Mikuláše (Jince)
 Kostel svatého Mikuláše (Krásná Hora nad Vltavou)
 Kostel svatého Mikuláše (Nechvalice)
 Kostel svatého Mikuláše (Nový Knín)
Okres Rakovník
 Kostel svatého Mikuláše (Slabce) – barokní, původně románský kostel
 Kostel svatého Mikuláše (Třtice)

Jihočeský kraj 
Okres České Budějovice
 Katedrála svatého Mikuláše – katedrála v Českých Budějovicích
 Kostel svatého Mikuláše (Horní Stropnice)
 Kostel svatého Mikuláše (Ševětín)
Okres Český Krumlov
 Kostel svatého Mikuláše (Boletice)
 Kostel svatého Mikuláše (Rožmberk nad Vltavou)
 Kostel svatého Mikuláše (Soběnov)
Okres Jindřichův Hradec
 Kostel svatého Mikuláše (Suchdol nad Lužnicí)
Okres Prachatice
 Kostel svatého Mikuláše (Lažiště)
 Kostel svatého Mikuláše (Němčice, okres Prachatice)
 Kostel svatého Mikuláše (Vacov)
Okres Strakonice
 Kostel svatého Mikuláše (Lnáře)
 Kostel svatého Mikuláše (Štěkeň)
Okres Tábor
 Kostel svatého Mikuláše (Mladá Vožice)
 Kostel svatého Mikuláše (Nedvědice)

Plzeňský kraj 
Okres Domažlice
 Kostel svatého Mikuláše (Čečovice)
 Kostel svatého Mikuláše (Kdyně)
 Kostel svatého Mikuláše (Poběžovice) – zřícenina
 Kostel svatého Mikuláše (Šitboř)
 Kostel svatého Mikuláše (Úboč)
Okres Klatovy
 Kostel svatého Mikuláše (Dešenice)
 Kostel svatého Mikuláše (Kašperské Hory) – gotický kostel
 Kostel svatého Mikuláše (Luby)
 Kostel svatého Mikuláše (Měčín)
Okres Plzeň-jih
 Kostel svatého Mikuláše (Dobřany, okres Plzeň-jih)
 Kostel svatého Mikuláše (Merklín)
 Kostel svatého Mikuláše (Spálené Poříčí)
 Kostel svatého Mikuláše (Zdemyslice)
Okres Plzeň-město
 Kostel svatého Mikuláše (Plzeň)
Okres Plzeň-sever
 Kostel svatého Mikuláše (Kozojedy) – barokně-gotický kostel
 Kostel svatého Mikuláše (Pernarec)
 Kostel svatého Mikuláše (Potvorov) – románský kostel
Okres Rokycany
 Kostel svatého Mikuláše (Zbiroh)
Okres Tachov
 Kostel svatého Mikuláše (Bor)
 Kostel svatého Mikuláše (Holostřevy)
 Kostel svatého Mikuláše (Lesná)
 Kostel svatého Mikuláše (Prostiboř)
 Kostel svatého Mikuláše (Tisová)

Karlovarský kraj 
Okres Cheb
 Chrám svatého Mikuláše a Alžběty (Cheb)
 Kostel svatého Mikuláše (Aš)
 Kostel svatého Mikuláše (Milhostov)
Okres Karlovy Vary
 Kostel svatého Mikuláše (Žlutice)

Ústecký kraj 
Okres Děčín
 Kostel svatého Mikuláše (Mikulášovice)
Okres Chomutov
 Kostel svatého Mikuláše (Boleboř)
 Kostel svatého Mikuláše (Droužkovice)
 Kostel svatého Mikuláše (Mikulovice, okres Chomutov)
 Kostel svatého Mikuláše a Jména Panny Marie (Vilémov)
Okres Litoměřice
 Kostel svatého Mikuláše (Lounky)
 Kostel svatého Mikuláše (Třebušín)
 Kostel svatého Mikuláše (Velké Žernoseky)
 Kostel svatého Prokopa a Mikuláše
Okres Louny
 Kostel svatého Mikuláše (Běsno)
 Kostel svatého Mikuláše (Louny)
 Kostel svatého Mikuláše (Nepomyšl)
 Kostel svatého Mikuláše (Orasice)
 Kostel svatého Mikuláše (Želeč)
Okres Teplice
 Kostel svatého Mikuláše (Mikulov)
Okres Ústí nad Labem
 Kostel svatého Mikuláše (Čermná)
 Kostel svatého Mikuláše (Petrovice)
 Kostel svatého Mikuláše (Všebořice)

Liberecký kraj 
Okres Česká Lípa
 Kostel svatého Mikuláše (Brniště)
 Kostel svatého Mikuláše (Drchlava)
Okres Liberec
 Kostel svatého Mikuláše (Bílý Kostel nad Nisou)
 Kostel svatého Mikuláše (Mníšek)
 Kostel svatého Mikuláše (Světlá pod Ještědem)
Okres Semily
 Kostel svatého Mikuláše (Horní Branná)
 Kostel svatého Mikuláše (Lomnice nad Popelkou)
 Kostel svatého Mikuláše (Turnov)

Královéhradecký kraj 
Okres Hradec Králové
 Kostel svatého Mikuláše (Hradec Králové)
 Kostel svatého Mikuláše (Žíželeves)
Okres Jičín
 Kostel svatého Mikuláše (Choteč)
 Kostel svatého Mikuláše (Lískovice)
 Kostel svatého Mikuláše (Nová Paka)
 Kostel Proměnění Páně a svatého Mikuláše (Nová Paka)
Okres Náchod
 Kostel svatého Mikuláše (Bohuslavice)
 Kostel svatého Mikuláše (Jaroměř)
Okres Rychnov nad Kněžnou
 Kostel svatého Mikuláše (Dobřany, okres Rychnov nad Kněžnou)
 Kostel svatého Mikuláše (Týniště nad Orlicí)
Okres Trutnov
 Kostel svatého Mikuláše (Hajnice)
 Kostel svatého Mikuláše (Horní Brusnice)

Pardubický kraj 
Okres Chrudim
 Kostel svatého Mikuláše (Svatý Mikuláš)
 Kostel svatého Mikuláše (Proseč) – novodobý kostel (1913), gotická kaple
 Kostel svatého Mikuláše (Stolany)
Okres Pardubice
 Kostel svatého Mikuláše (Veliny)
Okres Svitavy
 Kostel svatého Mikuláše (Čistá)
 Kostel svatého Mikuláše (Horní Hynčina)
 Kostel svatého Mikuláše (Rychnov na Moravě)
 Kostel svatého Mikuláše (Sebranice)
 Kostel svatého Mikuláše (Sloupnice)
 Kostel svatého Mikuláše (Starý Svojanov)
Okres Ústí nad Orlicí
 Kostel svatého Mikuláše (Dolní Dobrouč)
 Kostel svatého Mikuláše (Dolní Libchavy)
 Kostel svatého Mikuláše (Libchavy)
 Kostel svatého Mikuláše (Nekoř)
 Kostel svatého Mikuláše (Ostrov)
 Kostel svatého Mikuláše (Vraclav)

Kraj Vysočina 
Okres Havlíčkův Brod
 Kostel svatého Mikuláše (Dlouhá Ves)
 Kostel svatého Mikuláše (Krucemburk)
 Kostel svatého Mikuláše (Skuhrov)
Okres Jihlava
 Kostel svatého Mikuláše (Smrčná)
Okres Pelhřimov
 Kostel svatého Mikuláše (Častrov)
 Kostel svatého Mikuláše (Humpolec)
Okres Žďár nad Sázavou
 Kostel svatého Mikuláše (Heřmanov)
 Kostel svatého Mikuláše (Lísek)
 Kostel svatého Mikuláše (Nížkov)
 Kostel svatého Mikuláše (Velké Meziříčí)

Jihomoravský kraj 
Okres Blansko
 Kostel svatého Mikuláše (Bedřichov)
 Kostel svatého Mikuláše (Němčice)
 Kostel svatého Mikuláše (Olešnice)
Okres Brno-venkov
 Kostel svatého Mikuláše (Deblín)
 Kostel svatého Mikuláše (Oslavany)
 Kostel svatého Mikuláše (Tvarožná)
 Kostel svatého Mikuláše (Veverské Knínice)
Okres Břeclav
 Kostel svatého Mikuláše (Perná)
 Kostel svatého Mikuláše (Šitbořice)
 Kostel svatého Mikuláše (Tvrdonice)
 Kostel svatého Mikuláše a Václava (Pouzdřany)
Okres Vyškov
 Kostel svatého Mikuláše (Brankovice)
 Kostel svatého Mikuláše (Letonice)
 Kostel svatého Mikuláše (Nevojice)
 Kostel svatého Mikuláše (Šaratice)
 Kostel svatého Mikuláše (Topolany)
Okres Znojmo
 Kostel svatého Mikuláše (Miroslavské Knínice)
 Kostel svatého Mikuláše (Znojmo) – gotický kostel

Olomoucký kraj 
Okres Jeseník
 Kostel svatého Mikuláše (Mikulovice, okres Jeseník)
Okres Olomouc
 Kostel svatého Mikuláše (Horka nad Moravou)
 Kostel svatého Mikuláše (Štarnov)
 Kostel svatého Mikuláše (Šumvald)
Okres Přerov
 Kostel svatého Mikuláše (Partutovice)
Okres Šumperk
 Kostel svatého Mikuláše (Hanušovice)
 Kostel svatého Mikuláše (Mladoňov)
 Kostel svatého Mikuláše (Police)
 Kostel svatého Mikuláše (Starý Maletín)

Moravskoslezský kraj 
Okres Bruntál
 Kostel svatého Mikuláše (Horní Životice)
 Kostel svatého Mikuláše (Hynčice)
 Kostel svatého Mikuláše (Jindřichov)
 Kostel svatého Mikuláše (Lichnov)
 Kostel svatého Mikuláše (Osoblaha)
 Kostel svatého Mikuláše (Úvalno)
Okres Frýdek-Místek
 Kostel svatého Mikuláše (Nýdek)
 Kostel svatého Mikuláše (Rychaltice) – barokní kostel
Okres Nový Jičín
 Kostel svatého Mikuláše (Albrechtičky)
 Kostel svatého Mikuláše (Bílovec)
 Kostel svatého Mikuláše (Hladké Životice)
 Kostel svatého Mikuláše (Nový Jičín)
 Kostel svatého Mikuláše (Petřvald na Moravě)
 Kostel svatého Mikuláše (Tichá)
Okres Opava
 Kostel svatého Mikuláše (Březová)
 Kostel svatého Mikuláše (Ludgeřovice)
 Kostel svatého Mikuláše (Nové Těchanovice)
Okres Ostrava-město
 Kostel svatého Mikuláše (Ostrava)

Zlínský kraj 
Okres Kroměříž
 Kostel svatého Mikuláše (Žalkovice)
Okres Zlín
 Kostel svatého Mikuláše (Fryšták)
 Kostel svatého Mikuláše (Malenovice)
 Kostel svatého Mikuláše (Újezd)

Zaniklé kostely 
 Kostel svatého Mikuláše (Brno) – zbořen 1869/1870
 Kostel svatého Mikuláše (Dolní Jiřetín) – zbořen 1985
 Kostel svatého Mikuláše (Holešice) – zbořen 1981
 Kostel svatého Mikuláše (Podlesí)
 Kostel svatého Mikuláše (Pražské podměstí)
 Kostel svatého Mikuláše (Přísečnice)
 Kostel svatého Mikuláše (Třídomí), zaniklý, zřícenina
 Kostel svatého Mikuláše (Velká Střelná)

Slovensko 

 Dóm svatého Mikuláše (Trnava) Chrám svatého Mikuláše (Bodružal) – jeden z 27 východoslovenských dřevěných kostelů na seznamu světového dědictví UNESCO Chrám svatého Mikuláše Biskupa (Kožuchovce)
 Chrám svatého Mikuláše Biskupa (Ruská Bystrá) – jeden z 27 východoslovenských dřevěných kostelů na seznamu světového dědictví UNESCO
 Chrám svatého Mikuláše (Staré Mesto)
 Chrám svatého Mikuláše Biskupa (Zboj)
 Konkatedrála svatého Mikuláše (Prešov)
 Kostel svatého Mikuláše (Bánovce nad Bebravou)
 Kostel svatého Mikuláše (Borský Mikuláš)
 Kostel svatého Mikuláše (Jarovce)
 Kostel svatého Mikuláše (Fačkov)
 Kostel svatého Mikuláše (Košice)
 Kostel svatého Mikuláše (Krakovany)
 Kostel svatého Mikuláše (Liptovský Mikuláš)
 Kostel svatého Mikuláše (Lúčky)
 Kostel svatého Mikuláše (Nemecká)
 Kostel svatého Mikuláše (Pezinok)
 Kostel svatého Mikuláše (Podunajské Biskupice)
 Kostel svatého Mikuláše (Poruba)
 Konkatedrála svatého Mikuláše (Prešov)
 Kostel svatého Mikuláše (Senec)
 Kostel svatého Mikuláše (Sliač)
 Kostel svatého Mikuláše (Soblahov)
 Kostel svatého Mikuláše (Stará Lehota)
 Kostel svatého Mikuláše (Stará Ľubovňa)
 Kostel svatého Mikuláše (Svidník)
 Bazilika svatého Mikuláše (Trnava)
 Kostel svatého Mikuláše (Višňové)

 Další země 

 Chrám svatého Mikuláše (Karlovo)
 Chrám svatého Mikuláše (Kovačevica)
 Chrám svatého Mikuláše (Plovdiv)

 Kostel Saint-Nicolas-des-Champs – kostel v Paříži
 Kostel Saint-Nicolas-du-Chardonnet – kostel v Paříži
 Kostel Saint-Nicolas-du-Louvre – zaniklý kostel v Paříži

 Kostel svatého Mikuláše (Stari Grad)

 Basilica di San Nicola'' – bazilika v Bari, v níž jsou uchovávány ostatky svatého Mikuláše
 Kostel svatého Mikuláše (Benátky)
 Bazilika svatého Mikuláše (Calenzano)
 Bazilika svatého Mikuláše (Catania), Sicílie; dnes adaptována na hotel
 Kostel svatého Mikuláše v žaláři (Řím) kostel sv. Mikuláše v žaláři
 Bazilika svatého Mikuláše (Agliana)
 Bazilika svatého Mikuláše (Florencie)
 Bazilika svatého Mikuláše (Milán)
 Konkatedrála svatého Mikuláše (Palmi)

 Kostel svatého Mikuláše (Hamburk)

 Kostel svatého Mikuláše (Kalisz)
 Kostel svatého Mikuláše (Łąka)
 Kostel svatého Mikuláše (Mikołów)
 Rotunda svatého Mikuláše a svatého Václava – rotunda v polském Těšíně
 Ruiny kostela v Trzęsaczi – zaniklý kostel na pobřeží
 Kostel svatého Mikuláše (Truskolasy)
 Kostel svatého Mikuláše (Wilcza)

 Katedrála svatého Mikuláše (Feldkirch)
 Chrám svatého Mikuláše (Vídeň)

 

 Kostel svatého Mikuláše (Cornești)
 Severní Makedonie

 Kostel svatého Mikuláše (Kopance)

 

 Katedrála svatého Mikuláše (Lublaň)

 Katedrála svatého Mikuláše (Stockholm)

 Katedrála svatého Mikuláše (Fribourg)

 Chrám svatého Mikuláše (Bučač)
 Chrám svatého Mikuláše (Sevastopol)
 Chrám svatého Mikuláše (Izky)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 
Mikuláš